Reedy Creek peut désigner :

En Australie :
 , dans le Queensland ;
 l'observatoire de Reedy Creek.
 , en Australie-Méridionale ;
 , une aire protégée, en Australie-Méridionale ;
 , en Victoria.

Aux États-Unis :
 Reedy Creek Improvement District, ancien nom du Central Florida Tourism Oversight District, en Floride ;
 Reedy Creek, ancien nom de Lake Buena Vista.